Йордан Ставрев Чопела (, , ), в среде партизан известен под прозвищем Орде и псевдонимом Кулак (январь 1912, Варош — 9 апреля 1942, Битола) — югославский партизан-антифашист македонского происхождения, Народный герой Югославии.

Биография 
Родился в январе 1912 года в селении Варош близ Прилепа. Родом из крестьянской семьи, которая выращивала на своём участке табак.

Работал в молодости на табачной фабрике в Прилепе. Чопела состоял в рабочем движении, участвовал в массовой забастовке 4 апреля 1938 (всего бастующих было 2 тысячи).

В 1940 году был принят в Коммунистической партии Югославии, работал в Объединении производителей табачных изделий и организовывал акции протеста против монополизации.

В том же году Йордан был призван в Югославскую армию в целях перевоспитания, однако и там организовал бунт из-за того, что солдат недокармливали, за что был арестован и провёл за решёткой три месяца.

После разгрома Югославии и её капитуляции, будучи членом Прилепского городского комитета КПЮ, он занялся организацией антифашистского движения, сумев сформировать Прилепский партизанский отряд.

Зачастую он занимался курьерской службой, доставляя сообщения. Вскоре болгарская полиция начала охоту за Чопелой, начав его поиски в Прилепе и в пригороде Вароша.

В январе 1942 года Йордан перебрался в Битолу, где занялся формированием нового партизанского отряда.

Смерть 
Болгарская полиция продолжила охоту на Чопелу. 9 апреля 1942, рано утром, силы полиции окружили дом Йордана. В неравном бою Йордан был тяжело ранен и схвачен, однако по пути в полицейский участок скончался от полученных ранений. Посмертно ему было присвоено звание Народного героя Югославии указом Президиума Народной скупщины СФРЮ от 1 августа 1949.

См. также 
 1-я отдельная югославская пехотная бригада
 Югославская народная армия
 Орден Народного героя
 СФРЮ, Югославия

Примечания

Литература 
 Народни хероји Југославије. «Младост», Београд 1975. година.
 Македонска енциклопедија (књига друга). «МАНУ», Скопље 2009. година.

Ссылки 
 http://articles.portal-tol.net/english-language-bg/Йордан%20Чопела

Коммунисты Северной Македонии
Югославские партизаны
Коммунисты Югославии
Умершие от ран